Eugène Appert est un patronyme partagé par deux personnalités françaises du .

 Eugène Appert (peintre) (1814-1867), peintre angevin ;
 Eugène Appert (photographe) (1830-1891), photographe.